Хотча () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Липский повят, Мазовецкое воеводство. Население 2629 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Баранув
 Бялобжеги
 Хотча
 Хотча-Дольна
 Хотча-Гурна
 Гняздкув
 Густавув
 Ярентовске-Поле
 Каролюв
 Киянка
 Колёня-Воля-Солецка
 Немерычув
 Секерка-Нова
 Секерка-Стара
 Тыменица-Нова
 Тыменица-Стара
 Зайёнчкув

Соседние гмины 
 Гмина Цепелюв
 Гмина Липско
 Гмина Лазиска
 Гмина Пшиленк
 Гмина Солец-над-Вислой
 Гмина Вилькув
 Гмина Зволень

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства